Casalta est un toponyme et un patronyme.

Toponyme 
 Casalta, commune française du département de la Haute-Corse

Patronyme 

 Antoine Philippe Casalta, dit Darius (1759-1846), général français de la révolution et de l’Empire
 Marie-Ange Casalta (née en 1978), journaliste et animatrice de télévision française